Briel oder Den Briel steht für:

 Briel oder Den Briel, eine Kirchengemeinde in der Gemeinde Buggenhout, siehe Buggenhout #Briel
 Den Briel, alternative Schreibweise der Stadt Brielle, Niederlande

Briel ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Briel (* 1958), deutsche Kunsthistorikerin
 Dick Briel (1950–2011), niederländischer Comiczeichner
 Fritz Briel (1934–2017), deutscher Kanute
 Jonatan Briel (1942–1988), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Darsteller
 Lou Briel (* 1962), puerto-ricanischer Sänger, Komponist, Schauspieler, Fernsehmoderator und Produzent

Briel ist die schwäbische Form des Flurnamens Brühl und der Name des folgenden Ortes:

 Briel, Ortsteil von Altsteußlingen

Siehe auch:
 Bril
 Priel (Begriffsklärung)